Tsukiyomi puede referirse a:
 Tsukiyomi: Kami de la religión Shinto, que representa al mundo de la noche.
 Tsukiyomi (Naruto): Técnica usada en Naruto.
 Tsukuyomi: Moon Phase:, serie de manga.
 Tsukiyomi no miya (Naikū) y Tsukiyomi no miya (Gekū): Santuarios Shinto subordinados al Santuario de Ise.